Uuemõisa ist der Name folgender Orte in Estland:

 Uuemõisa (Großdorf) in der Stadtgemeinde Haapsalu
 Uuemõisa (Kleindorf) in der Stadtgemeinde Haapsalu
 Uuemõisa (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa
 Uuemõisa (Väike-Maarja) in der Landgemeinde Väike-Maarja
 Kose-Uuemõisa in der Landgemeinde Kose